Открытый чемпионат Европы по биатлону 2011 года () прошел на высоте 1400 метров над уровнем моря с 20 по 27 февраля 2011 года в итальянском местечке Массерия (коммуна Рачинес), расположенном в долине Валь-Риданна.

В чемпионате принимали участие взрослые спортсмены не старше, на начало года, 26 лет. Юниоры — до 21 года. Всего было разыграно 15 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте и преследовании, 2 в эстафете и 1 в смешанной эстафете (до 21 года).

Таблица медалей

Общая

Взрослые

Юниоры

Результаты гонок Чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU
 

Чемпионаты Европы по биатлону
2011 год в биатлоне
биатлон
Февраль 2011 года
Спорт в Италии в 2011 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по биатлону в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже